Бальбоа () — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Леон, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Эль-Бьерсо. Население — 398 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Web del ayuntamiento
 Balboa en la Diputación de León
 Castillo de Balboa

Населённые пункты Леона
Муниципалитеты Леона